Уејтамалко има више значења:

 Општина Уејтамалко (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејтамалко (Уејтамалко, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уејтамалко, Папалоапан (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику